4Ever bezeichnet:
 4Ever (Lied), ein Lied des Musikers und Komponisten Prince aus dem Jahr 2009
 4Ever (Album), ein Musikalbum des Musikers und Komponisten Prince aus dem Jahr 2016
 4everevolution, ein Musikalbum vom Rapper Roots Manuva aus dem Jahr 2011